Ike Turner
Ike (voornaam)
Dwight D. Eisenhower, die ook wel Ike werd genoemd
Ike, een miniserie uit 1979 met Robert Duvall als Dwight D. Eisenhower
Ike (orkaan) (orkaanseizoen 2008)
Ike Broflovski, personage uit South Park